Judenedikt steht für:

 Badisches Judenedikt von 1809
 Preußisches Judenedikt von 1812
 Bayerisches Judenedikt von 1813
 Württembergisches Judenedikt von 1828, siehe Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen

Siehe auch:
 Judengesetz
 Judenordnung